Ivanovci, Malteški Red, rimokatolički viteški red

Naselja u Hrvatskoj:
 Ivanovci (Čaglin), naselje u općini Čaglin, Požeško-slavonska županija
 Ivanovci (Valpovo), gradsko naselje Valpova, Osječko-baranjska županija
 Ivanovci Đakovački, gradsko naselje Đakova, Osječko-baranjska županija
 Ivanovci Gorjanski, prijašnji naziv naselja Đakova, Osječko-baranjska županija

Naselja u Sloveniji:
 Ivanovci (Moravske Toplice, Slovenija), naselje u općini Moravske Toplice, Slovenija